Il cerchio è, in matematica, il luogo dei punti del piano con distanza dal centro minore o uguale al raggio r. Tale termine può riferirsi anche a:

Geografia 
 Cerchio (in croato Okrug) – comune croato della regione spalatino-dalmata
 Cerchio – comune italiano in provincia dell'Aquila

Altro 
 Cerchio – uno dei cinque attrezzi utilizzati in ginnastica ritmica
 Cerchio – in giocoleria, specie di hula hoop 
 Cerchio – sotto-zona dell'Inferno di Dante
 Cerchio – nelle automobili è la struttura portante della ruota
 Cerchio – parte esterna delle ruote delle biciclette
 Cerchio – nello scautismo italiano, unità di coccinelle (età 8-12 anni)
 Cerchio – pezza araldica
 Cerchio – rituale del neopaganesimo

Pagine correlate 
 Cerchi (disambigua)
 Il cerchio
 Circle
 The Circle